Napalm je lahko vnetljiva snov. Poznamo:
 Napalm A
 Napalm B